Las Cañadas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Cañadas, Michoacán de Ocampo, 
 Las Cañadas, Teocaltiche, 
 Las Cañadas, Jalostotitlán, 
 Las Cañadas, Chiapas, Oxchuc, 

Robotskapade Mexikoförgreningar